Dalmatinska nogometna liga - Sjever (također i kao Dalmatinska nogometna liga - Sjeverna skupina, Dalmatinska nogometna liga - Zapadna skupina) je bila jedna od dvije skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1973./74., četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Solin"

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Za prvaka Dalmatinske lige 
Ujedno i kvalifikacije za Hrvatsku ligu. Igrano 9. i 16. lipnja 1974. 

Solin izborio ulazak u Hrvatsku ligu.

 Izvori:

Povezani članci 
 Dalmatinska nogometna liga 1973./74.
 Dalmatinska nogometna liga – Jug 1973./74.
 Hrvatska nogometna liga 1973./74.
 Prvenstvo NSO Split 1973./74.
 Prvenstvo NSO Šibenik 1973./74.

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 62-64 
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 62-64 
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 109-111  
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 84-86 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 9081, god. XXXII, izdano 4. lipnja 1974., str. 8, preuzeto 13. studenog 2018.  
  

1973-74
1973-74 sjever
Dalmacija